Jan Józef Walewski – wojewoda łęczycki
 Jan Antoni Walewski – chorąży większy sieradzki, chorąży mniejszy piotrkowski, miecznik sieradzki, marszałek województwa sieradzkiego w konfederacji dzikowskiej 
 Jan Nepomucen Walewski – chorąży większy sieradzki, chorąży szadkowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Walewski (1860–1919) – adwokat, właściciel dóbr ziemskich, przemysłowiec, polityk
 Jan Walewski (1892–1969) – publicysta, działacz społeczny, polityk
 Jan Walewski (1908–1978) – adwokat, żołnierz, bibliotekarz